Dennis Stewart puede referirse a las siguientes personas:

 Dennis Cleveland Stewart (1947-1994), actor y bailarín estadounidense;
 Dennis Stewart (baloncestista) (1947-), jugador de baloncesto estadounidense;
 Dennis Stewart (yudoca) (1960-), yudoca británico.